Pettusaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pettusaari (ö i Norra Karelen), Joensuu, 
 Pettusaari (ö i Södra Österbotten), Kuusiokunnat, 

Robotskapade Finlandförgreningar